Стеван Поповић може да се односи на:

 Стеван В. Поповић (1844-1918), књижевник и политичар
 Стеван Д. Поповић (1844-1902), политичар и педагог
 Стеван Р. Поповић (1834-1902), правник и економиста
 Стеван Пеција Поповић (1845-1909), правник, градоначелник Новог Сада
 Стеван Поповић (професор), професор и бивши декан Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду

Види још 
 Стефан Поповић